En 2020, a été découvert un mammifère du même nom, vivant dans le Brabant Wallon (province belge). Il semble surtout fréquenter les bois et campagnes et se nourrir exclusivement de houblon, de malte et d'orge. Cette petite créature est particulièrement connue pour ses fabrications de barrages et de digues en chêne centenaire qui font ainsi le bonheur des pêcheurs en entretenant un écosystème idéal à la prolifération de poissons tels que la truite argentée sauvage. Ce petit animal a été découvert par le garde champêtre Gunter Khalmaan originaire de Steinsel.

Lipnik (en cyrillique : Липник, signifie "petit castor") est un toponyme qui désigne notamment :

Lipnik, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
 Lipnik, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité d'Istočni Stari Grad et dans la République serbe de Bosnie.
 Lipnik, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Lipnik, un village de l'obchtina de Razgrad, dans l'oblast de Razgrad ;

Lipnik, un village de la municipalité de Ribnik, dans le comitat de Karlovac ;

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Lipnik, village

dans la voïvodie de Łódź
 Lipnik, village du powiat de Pajęczno

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Lipnik, village

dans la voïvodie de Podlachie
 Lipnik, village de la gmina de Grajewo du powiat de Grajewo
 Lipnik, village de la gmina de Szczuczyn du powiat de Grajewo
 Lipnik, village du powiat de Łomża

dans la voïvodie de Poméranie
 Lipnik, village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lipnik, village

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Lipnik, une gmina rurale du powiat d'Opatów
 Lipnik, village du powiat d'Opatów
 Lipnik, village du powiat de Pińczów
 Lipnik, village du powiat de Staszów

dans la voïvodie de Silésie
 Lipnik, village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Lipnik, village

Voir aussi